Palazzo dell'Acquedotto Pugliese – sede di Bari
Palazzo dell'Acquedotto Pugliese – sede di Foggia